Claudio Corti ist der Name folgender Personen:

* Claudio Corti (Bergsteiger) (1928–2010), italienischer Bergsteiger
 Claudio Corti (Radsportler) (* 1955), italienischer Radrennfahrer
 Claudio Corti (Rennfahrer) (* 1987), italienischer Motorradrennfahrer